New Deal – piano di riforme economiche e sociali promosso dal presidente statunitense Franklin Delano Roosevelt fra il 1933 e il 1937
 New Deal – centro abitato degli Stati Uniti d'America situato nella contea di Lubbock dello Stato del Texas.
 New Deal Studios – società specializzata nella produzione di effetti visivi